Ранчо лос Енрикез има више значења:

 Ранчо лос Енрикез (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Енрикез (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику